Romanzo d'amore (o rosa) – genere letterario

Film
Romanzo d'amore (The case of Lena Smith) – film diretto da Josef von Sternberg (1929)
Romanzo d'amore – film diretto da Duilio Coletti (1950)